Donegal bezeichnet:

 Donegal, Stadt im Nordwesten der Republik Irland
 Donegal (Gewebe), ein Tweedstoff
 County Donegal, Grafschaft im Norden der Republik Irland
 Flughafen Donegal, Regionalflughafen im Nordwesten der Republik Irland
 Kloster Donegal, Klosterruine in der Stadt Donegal
 Donegal (Pennsylvania), Borough in Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Donegal (Schiff, 1904), ein 1904 in Dienst gestelltes britisches Dampfschiff

im NRHP gelistete Objekte:
 Donegal Mills Plantation, in Mount Joy, Pennsylvania, ID-Nr. 78002418
 Donegal Presbyterian Church Complex, in East Donegal Township, Pennsylvania, ID-Nr. 85001482

Siehe auch:
 Donegal Township
 Donegal Bay, Bucht im Nordwesten Irlands
 Donegal Celtic, Fußballverein aus Belfast